Христо Ботев:
 Христо Ботев (1848—1876) — болгарский поэт, революционер.
 Христо Ботев (стадион, Благоевград)
 Христо Ботев (стадион, Враца)
 
 
 Христо Ботев (радиостанция)
 Христо Ботев (буксир-тральщик, 1944—1945)